«El Flaco» puede referirse a:

 «El Flaco», papel de Stan Laurel en El Gordo y el Flaco.
 Luis Alberto Spinetta, cantautor argentino.
 Ernesto Suárez, actor y director de teatro argentino.
 Jaime Agudelo, humorista colombiano.
 Paul Vásquez, comediante chileno.
 Manuel Ibáñez, humorista mexicano.
 Daniel Estrada Pérez, político peruano.